Skat steht für:
 Skat, ein Kartenspiel
 IAU-Eigenname des Sterns Delta Aquarii
 RSK MiG-Skat, unbemanntes russisches Luftfahrzeug
 Skat (Loriot), Sketch des deutschen Humoristen Loriot
 Skat (Schiff), deutsche Mega-Yacht

Skat steht für folgende geographische Bezeichnungen:
 alternative Schreibweise für den bulgarischen Fluss Skăt (bulgarisch Скът)

SKAT steht für:
 SKAT (Behörde), staatliche dänische Steuer- und Zollverwaltung
 SKAT, bulgarischer Fernsehsender
 Schwellkörper-Autoinjektionstherapie, ein Verfahren zur Behandlung von Impotenz, siehe Papaverin
 SKAT-System (SKATS, Standard Korean Alphabet Transliteration System), koreanisches Morsekodesystem

Siehe auch:
 Scat (Begriffsklärung)

Abkürzung